Lepisma — género de insetos cujo nome popular no Brasil é traça
Mariposa — nome popular de borboletas de hábitos noturnos que em Portugal são conhecidas como traças
 Traça-da-lã — ou traça dos tecidos  (Tinea pellionella)

Desambiguações de biologia